Список эпизодов американского комедийного телесериала «Последний настоящий мужчина» с Тимом Алленом и Нэнси Трэвис в главных ролях.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
|bgcolor="#FFDAB9" height="10px"|
|[[Список эпизодов телесериала «Последний настоящий мужчина»#Сезон 1 (2011–12)|1]]
|24
|11 октября 2011
|8 мая 2012
|-
|bgcolor="#ADD8E6" height="10px"|
|[[Список эпизодов телесериала «Последний настоящий мужчина»#Сезон 2 (2012–13)|2]]
|18
|2 ноября 2012
|22 марта 2013
|-
|bgcolor="#90EE90" height="10px"|
|[[Список эпизодов телесериала «Последний настоящий мужчина»#Сезон 3 (2013–14)|3]]
|22
|20 сентября 2013
|25 апреля 2014
|-
|bgcolor="#90AD90" height="10px"|
|[[Список эпизодов телесериала «Последний настоящий мужчина»#Сезон 4 (2014–15)|4]]
|22
|3 октября 2014
|17 апреля 2015
|-
|bgcolor="#DDA0DD" height="10px"|
|[[Список эпизодов телесериала «Последний настоящий мужчина»#Сезон 5 (2015–16)|5]]
|22
|25 сентября 2015
|22 апреля 2016
|-
|bgcolor="#DBE9F4" height="10px"|
|[[Список эпизодов телесериала «Последний настоящий мужчина»#Сезон 6 (2016–17)|6]]
|22
|23 сентября 2016
|31 марта 2017
|-
|bgcolor="#73C2FB" height="10px"|
|[[Список эпизодов телесериала «Последний настоящий мужчина»#Сезон 7 (2018–19)|7]]
|22
|28 сентября 2018
|10 мая 2019
|-
|bgcolor="#87A96B" height="10px"|
|[[Список эпизодов телесериала «Последний настоящий мужчина»#Сезон 8 (2020)|8]]
|21
|2 января 2020
|30 апреля 2020
|-
|bgcolor="#1CA9C9" height="10px"|
|[[Список эпизодов телесериала «Последний настоящий мужчина»#Сезон 9 (2021)|9]]
|21
|3 января 2021
|20 мая 2021
|}

Список серий

Сезон 1 (2011–12)

Сезон 2 (2012–13)

Сезон 3 (2013–14)

Сезон 4 (2014–15)

Сезон 5 (2015–16)

Сезон 6 (2016–17)

Сезон 7 (2018–19)

Сезон 8 (2020)

Сезон 9 (2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Список эпизодов телесериала «Последний настоящий мужчина» на сайте TV.com
 Список эпизодов телесериала «Последний настоящий мужчина» на сайте The Futon Critic

Последний настоящий мужчина